Patriarchat von Konstantinopel ist der Name folgender Jurisdiktionen:

 Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel
 Patriarchat von Konstantinopel der Armenischen Apostolischen Kirche, gegründet 1461 nach der osmanischen Eroberung von Konstantinopel
 Lateinisches Patriarchat von Konstantinopel, gegründet 1204 in Konstantinopel, Titular von 1253 bis zur Auflösung 1964